Ричард Риос Монтойя (; ) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Масатлан».

Клубная карьера 
Риос — воспитанник бразильского клуба «Фламенго». 23 января 2020 года в поединке Лиги Кариока против «Васко да Гама» Ричард дебютировал за основной состав. 27 сентября в матче против «Палмейрас» он дебютировал в бразильской Серии A. В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат и Лигу Кариока. Летом 2021 года Риос на правах аренды перешёл в мексиканский «Масатлан». 27 июля в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере.

Достижения 

Клубные

 «Фламенго»
 Победитель бразильской Серии A (1) — 2020
 Победитель Лиги Кариока (2) — 2020, 2021

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Масатлан»